Гера́симов (Гера́симова) — русская фамилия, образованная от имени .

Известные носители

А 
 
 
 
 
 Герасимов, Антон Владимирович (1900—1978) — советский военачальник, генерал-полковник.

Б

В 
 
 
 Герасимов, Валерий Васильевич (род. 1955) — начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии. Герой Российской Федерации.
 
 
 Герасимов, Виталий Петрович (род. 1977) — российский военачальник, генерал-майор.
 
 Герасимов, Всеволод Аркадьевич (1904—1984) — советский военачальник, генерал-майор.
 Герасимов, Вячеслав Павлович (1941—2020) — советский и российский диктор, актёр.

Г 
 
 Герасимов, Георгий Герасимович (1897—1972) — русский советский архитектор.

Д 
 
 Герасимов, Денис Андреевич (род. 1976) — российский музыкант, лидер группы «Коловрат».

Е

И 
 
 Герасимов, Игорь Юрьевич (1963—1994) — советский боксёр.
 Герасимов, Илья Владимирович (род. 1971) — историк, ответственный редактор журнала «Ab Imperio».
 
 Герасимов, Иосиф Абрамович (1922—1991) — советский писатель, журналист, драматург и киносценарист.

К 
 Герасимов, Кирилл (род. 1971) — российский покерист.

Л 
 Герасимов, Леонид Фёдорович (род. 1950) — советский хоккеист, вратарь.
 Герасимов, Лука Тарасович (1908—1967) — советский металлург, новатор производства в чёрной металлургии.

М 
 Герасимов, Маврикий Львович (в монашестве Мефодий; 1856—1931) — архиерей Русской православной церкви, митрополит Харбинский.
 
 Герасимов, Марк Нестерович (1873—?) — крестьянин, депутат Государственной думы I созыва от Казанской губернии.
 Герасимов, Матвей Андреевич (1779—1831) — кольский мещанин, русский мореход, Георгиевский кавалер.

Н

О 
 Герасимов, Олег Георгиевич (1929—1986) — актёр и режиссёр.
 Герасимов, Осип Петрович (1863—1920) — педагог, товарищ министра народного просвещения (1905—1908, 1917).

П

С

Т 
 Герасимов, Тимофей Игоревич (род. 1997) — российский баскетболист.
 Герасимов, Тодор (1903—1974) — болгарский нумизмат.

Ф 
 
 Герасимов, Филипп Филиппович (1921—1991) — Герой Советского Союза.

Ю—Я

Составные фамилии 
 Герасимов-Зыбелин, Алексей Герасимович (в монашестве Антоний; ок.1730-1797) — архиепископ Казанский и Свияжский.



См. также 
 
 
 
 Герасимовы